Gele ruit (verkeersteken), dat het doorvaren van vaste bruggen regelt
Gele ruit (scheepvaart), bepaald sein in de scheepvaart
Plant uit het geslacht Ruit (Thalictrum)